Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

122e régiment d'infanterie
122e régiment d'infanterie territoriale

122e régiment d'infanterie Macerata

Homonymie d'unités militaires